Debreczeni István
Debreczeni István (1844–1908) református lelkész, tanító, iskolaigazgató
Debreczeni István (1887–1973) református lelkész, irodalomtörténész
Debreczeni István (1920–1983) állatorvos
Debreczeni István (1930–2016) agrármérnök, mérnöktanár
Debreczeny István
 Debreczeny István (1938) vegyészmérnök, vegyipari gazdasági mérnök
hasonló nevűek
Debreceni Szabó István (1905–1990) festőművész, grafikus, iparművész